RCB est un code, qui signifie :
 République du Congo, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Congo a pour code COG
 selon la liste des codes pays du CIO, le Congo a pour code CGO
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Congo a pour code alpha-2 COG
RCB est un sigle, qui signifie :
 Racing Club de Besançon
 « Rationalisation des choix budgétaires » (voir l'article RCB (budget) , une démarche d'optimisation budgétaire
 un « réservoir cryobiologique », c'est-à-dire un vase de Dewar.
 Reims Champagne Basket
 Return Cash Back (rémunération proposé par certains moniteurs d'High Yield Investment Program basé d'après le taux d'affiliation d'un programme)
 Régiment de Chars Blindés, nom des unités de chars françaises après la Première Guerre mondiale abréviation militaire française

Code